Józef Długosz, pseud. „Dziadek” (1897–1966) – polski rolnik, żołnierz AK i WiN
 Józef Długosz (1928– 2014) – polski historyk, prof., dr hab., wykładowca akademicki.